Літера — термін типографської справи, що означає друкований символ.
 Літера, або буква — графічний знак за допомогою якого створюють слова. З літер утворюється абетка.

Див. також 
 Дух і Літера — видавництво